Patrick Jansen (hockeyer), een Indiaas olympisch kampioen hockey
Patrick Jansen (voetbalspeler), een Nederlands voetballer die als doelman speelt
Patrick Jansen (wetenschapper), een Nederlandse ecoloog